

Льюїсвілл — місто, штат Арканзас
 Льюїсвілл — місто, штат Айдахо
 Льюїсвілл — місто, штат Індіана
 Льюїсвілл — місто, штат Міннесота
 Льюїсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Льюїсвілл — місто, штат Техас
 Льюїсвілл — селище, штат Огайо
 Льюїсвілл — переписна місцевість, штат Вашингтон